Moonfall steht für:

 Moonfall (Computerspiel), Computerspiel (1991)
 Moonfall (Roman), Roman von Jack McDevitt (1998)
 Moonfall (Film), Science-Fiction-Katastrophenfilm von Roland Emmerich (2022)